Toskić ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alem Toskić (* 1982), serbischer Handballspieler und -trainer
 Fadil Toskić (1949–2006), bosnischer Sänger
 Idriz Toskić (* 1995), montenegrinischer Fußballspieler